Zoölogisch Museum Amsterdam, een museum in Amsterdam
 Zoölogisch Museum Berlijn, een museum in Berlijn
 Zoölogisch Museum Leuven, een museum in Leuven
 Zoölogisch Museum Rijsel, een museum in Rijsel
 Zoölogisch Museum Luik, een museum in Luik
 Zoölogisch Museum Lund, een museum in Lund
 Zoölogisch Museum São Paulo, een museum in São Paulo